Ørum (Norddjurs), plaats in de Deense gemeente Norddjurs
Ørum (Viborg), plaats in de Deense gemeente Viborg
Ørum (parochie, Brønderslev)
Ørum (parochie, Hedensted)
Ørum (parochie, Norddjurs)
Ørum (parochie, Randers)
Ørum (parochie, Skive)
Ørum (parochie, Thisted)
Ørum (parochie, Viborg)